Derechos de la Madre Tierra puede referirse a:

Derechos de la naturaleza
Ley de Derechos de la Madre Tierra, ley boliviana de 2012.